Beniardá kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beniardá (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Beniardá (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar